Rita Schmidt ist der Name von

* Rita Blankenburg (geb. Schmidt; * 1942), deutsche Eisschnelläuferin
 Rita Kirst (geb. Schmidt; * 1950), deutsche Leichtathletin 
 Rita Schmidt-Köppen, deutsche Ruderin